Chalybeate ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chalybeate (Kentucky)
 Chalybeate (Mississippi)
 Chalybeate (Pennsylvania)
 Chalybeate (Tennessee)